Sophie von Anhalt (oder auch Sophia von Anhalt) ist der Name folgender Personen:

 Katharina II. (1729–1796), geborene als Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst durch Kaiserin von Russland
 Sophie Elisabeth von Anhalt-Dessau (1589–1622), Prinzessin von Anhalt-Dessau, letzte Äbtissin des Damenstifts Gernrode und durch Heirat Herzogin von Liegnitz 
 Sophie Auguste von Schleswig-Holstein-Gottorf (1630–1680), durch Heirat Fürstin Anhalt-Zerbst
 Sophie Auguste von Anhalt-Zerbst (1663–1694), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Weimar

siehe auch:
 Johanna Sophie von Anhalt (1731–1786), Gräfin von Anhalt und Äbtissin von Mosigkau
 Friederike Auguste Sophie von Anhalt-Bernburg (1744–1827), durch Heirat Fürstin von Anhalt-Zerbst
 Anna Sophia von Anhalt (1584–1652), Prinzessin von Anhalt, durch Heirat Gräfin von Schwarzburg-Rudolstadt